Личное:
 «Личное» — американский фильм 2009 года.
 «Личное» — альбом Анны Седоковой.
 «Личное...» — альбом Юлии Савичевой